Ab 2014 werden die Startplätze bei Orientierungslauf-Weltmeisterschaften über eine vom Internationalen Orientierungslauf-Verband IOF errechneten Rangliste vergeben.

In die Rangliste fließen die Resultate über die Mittel- und Langdistanz sowie die Staffelergebnisse der vergangenen zwei Weltmeisterschaften ein. Die besten acht Nationen erhalten drei, die folgenden 14 Nationen erhalten zwei und alle anderen je einen Startplatz. Es werden getrennte Ranglisten für Damen und Herren aufgestellt.

Hintergrund 
Die IOF möchte mit der Einführung einer Sprintstaffel die Anzahl der Medaillenentscheidungen bei Weltmeisterschaften erhöhen. Da man aber die Anzahl der Rennen nicht erhöhen will, plant der Weltverband die Abschaffung der Qualifikationsläufe über Mittel- und Langdistanz. Die Startplätze sollen fortan über die Rangliste vergeben werden. 

Vor allem schwächere Nationen sehen sich in diesem Vorgehen ungerecht behandelt, können sie dann oftmals nur noch einen Starter pro Disziplin aufstellen. Die Möglichkeit, mit starken Leistungen in einer vorangestellten Qualifikation das Finale zu erreichen, entfällt.

Ausgenommen von der Regelung ist der Sprint. Hier können auch zukünftig die teilnehmenden Nationen drei Starter entsenden, die dann wie bisher über ein Qualifikationsrennen das Finale erreichen können.

Berechnung 
Zur Berechnung werden die Resultate auf der Mittel- und der Langdistanz sowie in der Staffel der vergangenen zwei Weltmeisterschaften gleichermaßen einbezogen.

Bei Einzelrennen werden die Punkte wie folgt vergeben:

Die Punktevergabe bei Staffelrennen erfolgt nach folgendem Schema:

Die Nationen werden so in Divisionen von 1 bis 3 eingeteilt. Nach jeder Weltmeisterschaft steigt das schlechteste Land der Division 1 in die Division 2 ab. Das beste Land der Division 2 steigt im Gegenzug in die Division 1 auf. Zwischen der Division 2 und 3 beträgt gibt es zwei Abstiegs- bzw. Aufstiegsplätze. Die Punkte im direkten Vergleich zwischen Auf- und Absteigern werden nicht berücksichtigt. 

Sollte ein Land in einer niedrigeren Division eine höhere Punktzahl aufweisen als ein Land einer höheren Division tauschen diese Länder ebenfalls die Division.

Feste Startplätze erhalten der Titelverteidiger sowie die kontinentalen Meister der jeweiligen Disziplin. Auch die gastgebende Nation erhält automatisch drei Startplätze. 2014 wird dies Italien sein.

Rangliste für die Weltmeisterschaften 2014

Weblinks 
 Informationen zur Berechnung (PDF; 763 kB) International Orienteering Federation
 Rangliste 2014 International Orienteering Federation
 Stellungnahme des deutschen Trainerrats zur Einführung der Rangliste orientierungslauf.de

 
Orientierungslauf Weltmeisterschaften Startplatzvergabe